Сикоморо има више значења:

 Сикоморо (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сикоморо, Сан Игнасио (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику